Бабашур — название населённых пунктов в России:

 Бабашур — деревня в Селтинском районе Удмуртии.
 Бабашур — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.